Phantasy Star (série)
Phantasy Star (jogo eletrônico)
Phantasy Star II
Phantasy Star III
Phantasy Star IV

Desambiguação